Ю́рий Семёнович Ма́точкин (18 октября 1931 — 6 июля 2006) — учёный, экономист, политик, Глава администрации Калининградской области в 1991—1996 годах, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 1993—1996 годах.

Биография 
Родился в русской семье в селе Симское Иглинского района Башкирской АССР. В 1955 году окончил Ленинградское высшее военно-морское пограничное училище МВД СССР и служил командиром катера в Погранвойсках сначала МВД СССР, а затем в Погранвойсках КГБ при Совете Министров СССР.

После проведения сокращения Вооружённых Сил СССР на 1,2 млн человек перешёл на гражданский флот. В 1960—1973 годах прошел должности от штурмана до старпома и капитана на судах Министерства рыбного хозяйства СССР. Был капитан-директором транспортного рефрижератора «Прибой».

В 1973 году избран председателем правления крупного рыболовецкого колхоза «За Родину» в п. Взморье Калининградской области, осуществлявшего лов в Атлантическом океане. Параллельно с производственной деятельностью учится в аспирантуре, занимается научной деятельностью.

В 1977 году назначен ректором Всесоюзного института повышения квалификации руководящих работников и специалистов рыбной промышленности и рыбного хозяйства. Становится доктором экономических наук, профессором, руководит институтом до 1990 года.

18 марта 1990 года становится народным депутатом РСФСР, а 25 сентября 1991 года Указом Президента РСФСР назначается главой администрации Калининградской области.

Под руководством Ю. С. Маточкина создан Закон о СЭЗ «Янтарь», который позволил области существовать после того, как она стала частью России, отделённой от основной части территорией Литвы и Белоруссии.

В 1996 году проиграл выборы на пост губернатора Калининградской области Леониду Горбенко. Работал вице-президентом АО «Рефтрансфлот» (г. Калининград), преподавал в университете, некоторое время был председателем региональной организации Российской объединённой социал-демократической партии. До марта 2006 года был депутатом Калининградской областной Думы 3-го созыва.

Скоропостижно скончался в своей квартире в Светлогорске 6 июля 2006 года.

В память о нём в Калининграде названы новая улица в микрорайоне Сельма, и траулер проекта КМТ02; установлен памятник на могиле на Старом городском кладбище Калининграда. На доме, в котором проживал Ю. С. Маточкин, открыта мемориальная доска.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (18 сентября 1996 года) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «Защитнику свободной России» (22 декабря 1993 года) — за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года, большой вклад в проведение в жизнь демократических преобразований
 Медаль «За отличие в охране государственной границы» (26 июня 1995 года) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества между народами и самоотверженные действия при спасении погибавших
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 августа 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году

Примечания

Ссылки 
 Биография Ю. С. Маточкина
 Биография Ю. Маточкина на сайте Совета Федерации

Главы администрации Калининградской области
Народные депутаты России
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Губернаторы Калининградской области
Члены КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»